Heinz von Allmen, skieur alpin suisse ;
 Isabelle von Allmen (1950-), dite Zouc, humoriste suisse.